Moosburg heißen folgende geographischen Objekte:
 Moosburg an der Isar, Stadt im Landkreis Freising in Bayern, Deutschland
 Moosburg (Federsee), Gemeinde im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Moosburg (Kärnten), Marktgemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land in Kärnten, Österreich

 Moosburg, ehemaliger Weiler in der Stadt Effretikon, Schweiz
 Przedecz, Polen
 Zalavár, Ungarn

Burgen und Schlösser:
 Moosburg (Effretikon), Burgruine in der Stadt Effretikon, Schweiz
 Burg Moosburg (Güttingen), abgegangene Burg bei Güttingen im Kanton Thurgau, Schweiz
 Burg Moosburg (Moos), abgegangene Burg bei Moos im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, Deutschland
 Schloss Moosburg, Schloss in Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land in Kärnten, Österreich
 Burg Moosburg (Federsee), abgegangene Burg bei Moosburg im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Mosburg (Biebrich) in Wiesbaden, Hessen, Deutschland

Moosburg ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Egilbert von Moosburg († 1039), Bischof von Freising